Il doppio dell'ATP Volvo International 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Kelly Jones e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma solo Jones ha partecipato in coppia con Paul Annacone.

Annacone e Jones hanno perso in semifinale contro Cyril Suk e Daniel Vacek.

Suk e Vacek hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Steve DeVries e David Macpherson.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)
 Steve DeVries /  David Macpherson (finale)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (secondo turno)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale) 
 Stefan Edberg /  Petr Korda (quarti di finale) 
 Byron Black /  Christo van Rensburg (primo turno) 
 Stefan Kruger /  Greg Van Emburgh (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1993
ATP Tour 1993